Jméno Michal Slivka má více osob:
 Michal Slivka (1923) (* 1923) – slovenský rolník pronásledovaný komunistickým režimem
 Michal Slivka (archeolog) (* 1948) – slovenský archeolog
 Michal Slivka (herec) (1929–2007) – slovenský herec a bavič
 Michal Slivka (politik) (* 1934) – slovenský poslanec Sněmovny národů v letech 1976–1981